Norway kan avse:

 SS France (1961) – ett numera skrotat passagerarfartyg döpt till SS Norway när det seglade för Norwegian Cruise Line 1979–2008

Geografi
 landet Norge (som heter Norway på engelska)

USA
 Norway, Illinois
 Norway, Indiana
 Norway, Iowa
 Norway, Maine – en kommun (town) i Oxford County, Maine
 Norway, Michigan
 Norway, New York – en kommun (town) i Herkimer County i delstaten New York
 Norway, South Carolina
 Norway, Wisconsin – en stad i Racine County, Wisconsin
 Norway Township, Michigan
 Norway Township, Kittson County, Minnesota
 Norway Township, Fillmore County, Minnesota
 Norway Lake Township, Minnesota

Personer
 Nevil Shute Norway (1899–1960), en brittisk-australisk författare och ingenjör, se pseudonymen Nevil Shute